Ослип () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10311.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Шумих (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Бургенланда